Een Sint-Judocuskerk of Sint-Joostkerk is een kerk gewijd aan Sint-Judocus.

Sint-Judocuskerk (Hernen) een kerk in Hernen
Sint-Judocuskerk (Landshut) een kerk in Landshut, Duitsland
Sint-Judocuskerk (Maleizen) een kerk in Maleizen bij Overijse
Sint-Judocuskerk (Sint Joost) een kerk in Sint Joost
Sint-Joostkerk, een kerkgebouw te Sint-Joost-ten-Node
Judocuskerk (Überlingen), een kerkgebouw in Überlingen, Duitsland